Altes Spritzenhaus ist die Bezeichnung für folgende Baudenkmäler:

 Altes Spritzenhaus (Bütlingen)
 Altes Spritzenhaus (Rheinsberg)
 Altes Spritzenhaus (Salzhausen)  
 Altes Spritzenhaus (Scharmbeck)
 Altes Spritzenhaus Nr. 30 Oldershausen
 Altes Spritzenhaus (Sinstorf)
 Altes Spritzenhaus (Stuhr) in Stuhr bei Bremen
 Altes Spritzenhaus (Wulfsen)